Joe Frazier (Joseph William "Smokin' Joe" Frazier, 1944), pugile statunitense.
Nelson Frazier jr. (1972), wrestler statunitense
Walt Frazier (1945), cestista statunitense
Will Frazier (Wilbert B. "Will" Frazier, 1942), cestista statunitense